Bondo – miasto w Demokratycznej Republice Konga
 Bondo – miejscowość i gmina we Włoszech
 Bondo – miasto w Kenii